Хјуго има више значења:
 Хјуго (Колорадо)
 Хјуго (Минесота)
 Хјуго (Оклахома)